Mužská dvouhra Murray River Open 2021 probíhala v první polovině února 2021. Do singlové soutěže  melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát čtyři hráčů. Jednalo se o premiérový ročník dodatečně zařazené události v Melbourne Parku kvůli pandemii covidu-19. 

Vítězem se v Maragaret Court Areně stal osmý nasazený Brit Daniel Evans, jenž ve finále za 1.18 hodiny zdolal kanadskou turnajovou trojku Félixe Augera-Aliassimeho po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Ve 30 letech tak na okruhu ATP Tour získal premiérové turnajové vítězství, když ze dvou předchozích finále odešel poražen. Auger-Aliassime zůstával jako dvacátý první hráč světa nejvýše postaveným aktivním tenistou žebříčku, jemuž stále chyběl turnajový triumf. V sedmi odehraných finále kariéry nevyhrál ani jeden set.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Murray River Open
ATP Tour 2021
Tenis v Austrálii v roce 2021